Новак Ђоковић је освојио турнир. У финалу је победио Рафаела Надала са 7:5, 6:4.

Носиоци 

  Рафаел Надал (финалиста)
  '''Новак Ђоковић (победник)
  Роџер Федерер (полуфинале)
  Енди Мари (треће коло)
  Робин Седерлинг (четвртфинале)
  Давид Ферер (четвртфинале)
  Томаш Бердих (четвртфинале)
  Јирген Мелцер ''(друго коло)

<li> Гаел Монфис (друго коло)
<li> Николас Алмагро (прво коло)
<li> Марди Фиш (прво коло)
<li> Енди Родик (прво коло)
<li> Михаил Јужни (прво коло)
<li> Станислас Вавринка (прво коло)
<li> Фернандо Вердаско (прво коло)
<li> Виктор Троицки (прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Мадрида – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мадрида 2011.